Ernestinenhof ist der Name folgender Orte:
 Ernestinenhof, Gutshof in Niederösterreich
 Ernestinenhof, ehemals im Kreis Pyritz, Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Topolinek (Przelewice)
 Ernestinenhof, ehemals im Kreis Soldin, Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Dzierzgów (Myślibórz)